,normalmente llamado Chopper y apodado "El amante del algodón de azúcar", es un personaje del manga One Piece. Es el médico de la tripulación de Monkey D. Luffy. Es el único tripulante nacido en Grand Line, en la Isla Drum.

Sobre su cabeza pesa la recompensa de 1000, siendo el personaje con la segunda recompensa más baja en la serie (después de la de 500 de Bepo) debido a que es visto como la mascota de la tripulación.Su sueño es poder dominar el mundo.La nueva gorra que usa después de los dos años es un protector de su gorra original.

Apariencia 
Es un reno de nariz azul que comió la fruta Hito Hito no Mi (Hombre-Hombre), adquiriendo forma e inteligencia humana. La mayor parte del tiempo, Chopper mantiene un tamaño pequeño de forma ciervo-humano sus habilidades de la Fruta del Diablo le permiten cambiar de apariencia dependiendo de la situación. El cuerno izquierdo de Chopper tiene una placa metálica alrededor pues fue roto en una pelea cuando era más joven y Hiruluk se lo trató. Chopper tiene un rasgo destacable que ningún otro reno tiene: su nariz azul.

Varios personajes en One Piece han pensado al principio que Chopper es un mapache (del japonés "tanuki") debido a su forma cuando está en su forma Brain Point. Esto es un juego con la palabra japonesa "tonakai", que significa reno y es de donde viene el "Tony", en el juego vendría siendo Ciervo Ciervo, el Chopper por sus cuernos el cual tiene forma de manubrio de las motos Choppers, de ahí el nombre completo de Chopper. A diferencia de su Brain Point, cuando Chopper está en su Heavy Point, es confundido con un gorila o un yeti.

El autor ha dicho que usa el color rosa para representarlo, que al animal al que más se parece es a un reno y que su comida favorita es el algodón de azúcar y las cosas dulces.

Chopper tiene una aparente edad de 15 años cuando se convierte en reno y 17 en su forma humana (17 después del capítulo 598); es el más joven de la tripulación. También se puede decir que es el más pequeño y el más alto en estatura, ya que normalmente se encuentra en "Brain Point", siendo más pequeño que todos, pero al alcanzar el "Monster Point" es por mucho el más alto.

Después del plazo de dos años, Chopper lleva una gorra de nuevo sobre el mismo tamaño que el sombrero de color rosa viejo. La X tiene un círculo blanco que lo rodea, y un anillo de puntos alrededor del círculo. También cuenta con hebillas. La forma híbrida de Chopper ha cambiado muy poco, aparte de ser un poco más delgado. Su forma animal ha crecido considerablemente, siendo casi tan alto como Ussop. Sus cuernos son más grandes, tiene más músculo, y su pelaje es más largo. Su forma humana o heavy point se ha vuelto grande, musculosa y más monstruosa arruinando la única forma parecida a un humano que tenía, pero a chopper no lo importa desea ser más monstruoso para poder ayudar a luffy

Personalidad 
Chopper es ingenuo y tímido, a menudo actúa como un niño y es bastante asustadizo. Tiene problemas en definir su rol en la tripulación y ve a todos los demás como modelos a seguir, imitando sus conductas (especialmente la de Usopp).Es bastante inseguro y en ocasiones siente que hace menos de lo que hacen sus demás compañeros, cosa que naturalmente es un error porque el tiene bastante talento. Cuando ve a alguien muy herido o en mal estado, se asusta mucho y empieza a gritar llamando a un médico, hasta que alguien le recuerda o se da cuenta de que él es médico. En ocasiones huye en lugar de pelear, pero también es bastante valiente y peleará si tiene que hacerlo para proteger a la tripulación.

Chopper tiene el hábito de esconderse de quien no conoce o que lo intimida. Si bien, la palabra "esconderse" tal vez sea demasiado, puesto que no se le da bien. Usualmente trata de ocultarse tras los muros o umbrales, pero en su intento deja todo su cuerpo visible y solo esconde la mitad de su cara.

Además de todo esto, Chopper es al que más se le olvida que es usuario de una Fruta del Diablo y si se ve en una situación de peligro o necesita salvar a alguien, se lanza al agua y naturalmente, él también empieza a ahogarse. Esta manía la comparte con Brook.

Es un amigo fiel y agradable que tratará de hacer todo lo que está en sus manos para cumplir alguna misión de su tripulación. Aun así sigue desconfiando un poco de los humanos (debido a su pasado) e insulta a los que le hacen un cumplido, aunque los insulta de manera muy feliz y halagada (sonriendo y bailando), pues no puede ocultar que le agrada ser admirado.

Chopper fue en un principio abandonado por su familia por ser diferente, y cuando quiso acercarse a la gente, lo discriminaron y atacaron por la misma razón. Los primeros amigos de Chopper (aparte de Kureha y Hiruluk) fueron los Sombrero de Paja, quienes lo aceptaron y valoraron en el grupo y con los que viaja actualmente conociendo el mundo y siguiendo su sueño.

Relaciones

Tripulación 
En el grupo, Chopper bromea y se divierte con Usopp, Luffy y Brook riendo y bailando. Es un apasionado oyente de las mentiras de Usopp, las cuales se cree en su mayoría, al menos por un tiempo. Robin le llama "Señor Doctor" lo que lo hace bailar de alegría. Robin y Chopper mantienen una amistad muy grande y se quieren mucho, de forma parecida a una relación madre-hijo; aparte de que tienen en común que han sido marginados y han estado solos la mayor parte de su vida. Sanji originalmente quería cocinar a Chopper y bromeaba llamándole "Comida de Emergencia" para molestarlo, pero los dos son buenos amigos. Chopper originalmente no fue reclutado por Luffy para ser el médico de la tripulación, sino simplemente porque era un "reno genial que puede transformarse". Cuando hay una fuerte ola, marea o remolino, o la tripulación se encuentra en peligro, Chopper se abraza a la cara de Zoro llegando a asfixiarlo, motivo por el cual Zoro suele enfadarse con él. A su vez se enfada con el propio Zoro, ya que normalmente es el más herido de todos los tripulantes en las batallas y cuando Chopper lo cura, Zoro desobedece sus indicaciones médicas. Los dos son grandes amigos y Chopper admira a Zoro por su condición de chico malo y por su fuerza descomunal. Franky y Nami llevan una buena relación con él y se les ve bromeado frecuentemente. En general, los demás tripulantes han aconsejado a Chopper en algunas ocasiones, pues es el más joven, originalmente no era humano y había tenido una vida bastante difícil y solitaria.

Amigos 
En su natal, Drum, las personas le temían y atacaban, y sus únicos amigos eran el Dr. Hiruluk y la Dra. Kureha, a quienes consideraba sus padres. Luego de la pelea contra Wapol, la gente comenzó a aceptarlo y valorarlo; también se ganó el respeto y aprecio del nuevo jefe de la isla, Dalton.

Enemigos 
Chopper al principio idolatraba al Dr. Hogback, pero luego de enterarse de su desprecio por la vida humana y sus cuestionables hábitos médicos y morales, Hogback cayó de su gracia y le dijo que no lo consideraba más un doctor. Como todos los demás Piratas de Luffy, es enemigo de los Marines, del Gobierno Mundial y quizás de alguno que otro cazarrecompensas. Esto último es dudoso, puesto que Chopper tiene una recompensa de solo 1000 berries, y probablemente ningún cazarrecompensas se molestaría en capturarlo.

Familia 
Chopper tiene un padre adoptivo el cual se llama Hiluluk.

El rebaño 
La verdadera familia de Chopper es un rebaño de renos, quienes lo abandonaron por tener la nariz azul. Finalmente dejó el rebaño tras comer la Hito Hito no Mi, que le dio forma e inteligencia humana, puesto que un miembro del rebaño se encargaba de hacer que no los siguiera.

Hiluluk 
Hiluluk fue el mentor y padre adoptivo de Chopper, fue quien lo rescató y lo llevó a vivir con él. Tenían una relación muy cercana y formaron un vínculo profundo no obstante sus constantes discusiones. La muerte de Hiluluk fue el acontecimiento más doloroso en la vida de Chopper, quien luego sería cuidado y educado por la Dra. Kureha. A pesar de que Kureha es claramente un médico superior, Chopper continúa llamando a Hiluluk "El Doctor más grande del mundo".

Hiluluk fue también el que le regaló su característico sombrero rosa.

Kureha 
A pesar de no ser familia ni haberlo adoptado como lo hizo Hiruluk, Kureha es la maestra de Chopper. Aunque ella esconde sus sentimientos hacia Chopper, lo considera como su hijo y lo quiere bastante. Es feliz cuando tiene alguna noticia de él y se sigue preocupando por su bienestar. Chopper la llama cariñosamente "Doctorine".

Habilidades 
Se cree que Chopper es uno de los miembros más débiles del equipo (el 6º), junto a Usopp y Nami, pero su fuerza puede variar debido a sus transformaciones, viéndose muy débil en Brain Point (incluso mucho más que Usopp y Nami) y extremadamente fuerte en Monster Point, llegando a vencer con facilidad a Kumadori.

Éstas son todas sus transformaciones naturales otorgadas por la Fruta Hito-Hito no Mi
 Walk Point(100% animal): Es su verdadero aspecto, el de un reno normal. Posee gran agilidad y velocidad, además de que su instinto animal está más desarrollado en esta forma. Después de 2 años, el aspecto es de un reno adulto, permitiéndole correr a mayor velocidad.
 Heavy Point(100% Humano): Es su forma humana. Es muy grande y pesada (como indica su nombre). Chopper suele usarla para combatir sin la Rumble Ball; también la emplea cuando se enfada o necesita realizar un trabajo que requiera fuerza. Después de los 2 años, esta forma adquiere un aspecto menos humano, pero a la vez es más fuerte.
 Brain Point(50% animal 50% humano): A diferencia de las demás formas híbridas que derivan de las frutas Zoan, esta es muy pequeña y de aspecto infantil. Chopper se pasa casi todo el tiempo en esta forma. En compensación a su poquísima fuerza posee gran inteligencia, siendo capaz de localizar el punto débil de sus enemigos (esta última habilidad solo está disponible tras consumir una Rumble Ball).

Otras 
 Chopper, siendo el doctor de la tripulación, tiene un vasto conocimiento médico y de fármacos que utiliza para elaborar remedios y pociones a partir de vegetales y raíces encontradas en las islas que ha visitado. La mayor parte de ese conocimiento lo debe obviamente al Dr. Hiruluk y a la Dra. Kureha.
 Chopper también es capaz de hablar y entender a otros animales, lo que ayuda en muchas partes de sus aventuras. Eso se debe a que originalmente Chopper era un animal y conserva aun muchos instintos básicos.

Rumble Ball 
Gracias a un medicamento de su invención llamado Rumble Ball, Chopper puede alterar sus transformaciones para así volverse más poderoso en las batallas.
Tomando una Rumble Ball puede obtener cuatro trasformaciones más:

 Jumping Point: Tiene patas y cara de reno, manos de hombre y carece de cuernos. Puede dar enormes saltos que le ayudan a esquivar ataques enemigos.
 Guard Point: Tiene la cara de la forma híbrida y el cuerpo de reno, pero su pelaje es increíblemente denso y le permite protegerse de los ataques enemigos. Después de 2 años esta transformación es mucho más poderosas, el pelaje se vuelve más grande y denso (se ve cuando salva al Thousand Sunny de estrellarse).
 Arm Point: Tiene pezuñas y cuernos de reno y su cara es similar a la de la forma híbrida. Los músculos de sus brazos están muy desarrollados, por lo que puede dar golpes muy poderosos. Esta forma es la que le permite realizar a Chopper sus ataques más fuertes, entre ellos el Kokutei Rosseo Michieri, su técnica más poderosa.
 Horn Point: Esta forma se parece mucho a Jumping Point, pero tiene unos grandes cuernos parecidos a los de un alce. Para atacar, Chopper tiene que colocarse a cuatro patas. Junto a Arm Point es la forma más útil para pelear. Después de los 2 años, esta transformación ha evolucionado a mejor: sus cuernos son más largos y poderosos, le da mayor fuerza e incluso le permite excavar.
 Kung Fu Point: Es la nueva transformación de Chopper después de los 2 años. Su cara es parecido a la forma del Brain Point pero su cuerpo es más ancho y casi redondo, pero eso ayuda a que sus movimientos de lucha sean más rápidos y ágiles.

Las Rumble Balls tienen un efecto de tres minutos y solo puede tomar una cada 6 horas, pero si se toman varias seguidas a fin de prolongar los efectos ocurren otros secundarios:

 Al tomarse dos Rumble Balls, Chopper pierde el control de sus transformaciones y éstas se suceden aleatoriamente.
 Al tomarse tres Rumble Balls, Chopper pierde la consciencia y se transforma en "Monster Point".

Monster Point 

Cuando Chopper consume 3 Rumble Balls en menos de seis horas, su cuerpo experimenta una nueva y letal transformación.

En esta nueva forma, Chopper se parece más al estado Heavy Point, pero la diferencia es que mide más de 6 metros de altura. Al parecer, esta nueva transformación reúne todas las transformaciones anteriores (Postura de Heavy Point, fuerza de Arm Point, velocidad de Walk Point, los cuernos de Horn Point, las piernas de Jumping Point y el pelo de Guard Point). Desafortunadamente, entre ellas no se encuentra el Brain Point (la forma híbrida), por lo que Chopper es incapaz de distinguir lo que ataca, restringiéndose a su instinto animal. No se sabe hasta que límite de fuerza tiene esta transformación.

Esta transformación es vista en 2 ocasiones: cuando lucha contra Kumadori en Enies Lobby (este está a punto de acabar con Chopper después de que este utilizó dos Rumble Balls. En un acto de desesperación, Chopper utiliza esta tercera Rumble Ball, venciendo fácil y brutalmente a Kumadori, lanzándolo de la torre judicial de Enies Lobby); y en el archipiélago Shabondy (al ver que sus amigos están desapareciendo a manos del Shichibukai Bartholomew Kuma se toma dos píldoras seguidas (habiéndose tomado anteriormente la primera)de forma desesperada para ayudar a los que aun quedan. Sin embargo, esta transformación no impide a Kuma hacerlo desaparecer también.)

La doctora Kureha, en una ocasión anterior, lo había levantado de un profundo shock que había sufrido. Le comentó que, aunque no sabía que había hecho anteriormente, se había convertido en una bestia enorme que arrasó con una aldea en Drum. Chopper le confiesa que había probado el efecto de 3 Rumble Balls. La doctora Kureha le advirtió que no volviera a usar esa Rumble, ya que era peligroso, porque se convertiría en un verdadero monstruo y que podía lastimar a sus amigos, a un poblado entero; incluso era peligrosa para él mismo. Esto fue confirmado por Zoro, quien notó que en ese estado, Chopper ocupa mucha más energía de la que normalmente puede acumular en su estado normal, poniendo en peligro su vida y dejándolo incluso incapaz de moverse por un buen rato una vez que ha abandonado el estado Monster.

La única forma conocida para cancelar el estado "Monster Point", es usando la máxima debilidad de las frutas del diablo: el agua. Al arrojar a Chopper al agua, este pierde la transformación y la conciencia. Otra forma, aparentemente, es esperar a que el efecto de la transformación acabe. Esto se puede ver puesto que Bartholomew Kuma lo desapareció en estado Monster y tres días después, sin tocar agua, Chopper había recuperado su forma híbrida.

Tras el Timeskip, Chopper parece haber adquirido control sobre la Hito Hito no Mi hasta el punto de poder transformarse en el Monster Point a voluntad, e incluso es capaz de mantenerse consciente. Esta nueva habilidad solo la puede utilizar durante 3 minutos. Tras perder el efecto de la Rumble ball, y el estado de Monster Point; Chopper es incapaz de moverse durante 2 horas. Por ahora solo se conoce un movimiento con esta forma: Kokutei Palm, en el pega una gran torta o bofetada a su enemigo, teniendo en cuenta que su palma de la mano es más grande que la altura de una persona normal.

Historia

Pasado 
Chopper es un reno que siempre sufrió discriminación de parte de su manada, ya que nació con una nariz azul que ningún miembro de la manada poseía. Esta manada pertenecía al antiguo pueblo de Drum.

Un día, mientras toda la manada recolectaba frutas para comer, Chopper encontró la Hito Hito no mi, una fruta del diablo. Ya que desconocía siquiera que era una fruta del diablo, la ingirió e inmediatamente después se convirtió a su forma híbrida. Esto causó que la manada lo expulsase de sus expediciones nómadas.

Al darse cuenta de que tenía inteligencia animal, intentó involucrarse con los humanos, pero estos siempre lo rechazaban. Incluso le temían, pues cuando quería hablar con ellos lo hacía en su forma humana, lo cual lo hacía ver como un monstruo. En respuesta, los aldeanos siempre le arrojaban rocas u objetos, o bien, intentaban cazarlo.

Precisamente, un día mientras los aldeanos intentaban cazarle, Chopper se topó con el curandero Hiruluk, quién le dijo que no estaba dispuesto a cazarle sino a acogerlo y curarlo de sus heridas. Chopper no le creyó, pues todos los humanos habían sido cruel con él. Como un acto de humildad, y para demostrar que Hiruluk no mentía, este se desnudó para que Chopper viera que no tenía intenciones de atacarlo.

Hiruluk acogió en su casa al malherido Chopper, curándolo, y dándole el nombre de: "Tony Tony Chopper" por recordarle a un reno de un cuento infantil. Chopper fue la única persona/animal,que Hiruluk curó, ya que este era realmente un médico mediocre. Además Hiruluk le regaló su sombrero característico.

En el tiempo de estancia en la casa del doctor, Chopper aprendió muchas cosas, entre ellas el comportamiento humano, también en que si tienes fe, puedes hacer todo y el ser pirata es los mejor que podía hacer, ya que Hiruluk fue en su vida pasad uno. También le enseñó la importancia de una bandera pirata, en caso de la Hiruluk era una calavera con dos fémures cruzados y con pétalos de cerezos en flor, ya que cuando Hiruluk era pirata enfermó de gravedad y lo único que lo curó verdaderamente fue una escena donde vio un árbol de cerezos con sus pétalos caer. Además consideró esa bandera como "Un símbolo de convicción que desafía lo imposible".

Al pasar un año, Hiruluk expulsó a Chopper de su casa por decir que estaba curado pero solo quería que no le viera como se moría en un día. Fue a ver a una amiga suya, la Doctora Kureha, a que le reconociera y le confirmó su diagnóstico. Entonces le dio unos polvos rosas que había esperado durante treinta años, producto de una reacción para poder ver los cerezos en flor que salvaría el alma del país. Además le pidió el favor de entrenar a Chopper como médico.

Chopper se dio cuenta de la enfermedad que aquejaba a Hiruluk, y fue en busca de una seta que creía milagrosa y que podría curar su enfermedad. Desafortunadamente Chopper creyó esto debido a que en el libro en que la encontró había una calavera que indicaba que era venenosa, y Chopper, recordando el discurso de la calavera con huesos cruzados de Hiruluk, pensó que eso lo salvaría.

Cuando buscó la seta, tuvo que toparse con el jefe de su antigua manada, teniendo un breve duelo con él. Finalmente Chopper consiguió la seta y se la dio a Hiruluk. Este lloró de alegría por ver lo valiente que fue Chopper al buscar esa seta. Aunque Hiruluk sabía que era venenosa.

Ese día le dijeron a Hiruluk que el Isshi-20 (un grupo de médicos que habían sido contratados por Wapol. osn los únicos a los que no desterraron o ejecutaron) del Rey Wapol se habían puesto enfermos y él fue a salvarlos. Kureha fue a buscar a Hiruluk a su casa, pero se encontró a Chopper, quien le dijo que lo había curado con un hongo milagroso. Kureha, consciente de lo que Chopper había hecho, lo golpeó y los dos fueron a intentar detener a Hiruluk

Hiruluk llegó al castillo de Drum a ver al Isshi-20. Sin embargo, realmente Wapol le había tendido una emboscada, al ver que los médicos no estaban enfermos, tranquilizado y alegre se despide de todos y se suicida ingiriendo una poción que le hizo explotar en mil pedazos. Antes de morir le confesó en mente a Chopper que no se preocupara, pues su seta no sería lo que le había matado. Chopper estaba furioso y estaba dispuesto a matar a Wapol, pero Hiruluk le había advertido que no le pegara al Rey, ya que estaba enfermo y no sabía lo que hacía.

Después de lo sucedido, Kureha adoptaría a Chopper como su discípulo.

Tiempo después llegó Marshal D. Teach a Drum, e hizo que Wapol huyera de Drum. Esto lo aprovechó Kureha para convertir el castillo en su base.

Chopper declaró el palacio del Rey como mausoleo de Hiruluk e izó la bandera del doctor en un torreón del palacio.

Doctora Kureha 
Durante 6 años Chopper fue discípulo de la doctora Kureha, quién le enseñó todo lo que conocía de Medicina. El entrenamiento fue realmente duro, según lo confesado por el mismo Chopper.

Durante esos 6 años, Chopper funcionó como el asistente de la doctora Kureha.

El encuentro con Luffy 
Mientras la banda de Luffy se encontraba viajando rumbo a Arabasta, Nami enfermó de gravedad, incluso tuvo una terrible fiebre. Justo en ese momento se encontraron con la tripulación de Wapol, quien los retó, pero Luffy lo derrotó fácilmente con un Gomu Gomu no Bazooka. Wapol le advirtió que se vengaría de la derrota. Finalmente los Sombrero de Paja lograron llegar a Drum, en busca de un médico.

Cuando llegaron, Sanji y Luffy iban a llevar a Nami con un doctor, pero en el pueblo de Drum se encontraron con Dalton y este les confesó que la única doctora con vida en ese lugar era la doctora Kureha, y que solo la podrían encontrar escalando una fría y muy alta montaña, además de atravesar por un bosque con animales salvajes.

Justo cuando empezaron el recorrido para buscar la montaña de Drum, apareció Wapol, quién intentó imponer de nuevo su control sobre Drum. Dalton intentó impedir esto pero fue derrotado fácilmente por Chess y Kuromarimo. Wapol se enteró que la Dra. Kureha se encontraba en su castillo, y que en Drum se encontraba la banda de Luffy. Con deseos de venganza y de imponer su mandato, fue a buscarlos y a reclamar su castillo, pero antes una avalancha lo atacó y responsabilizó a Luffy por esto.

La razón verdadera por la que a Wapol le cayó una avalancha fue porque unos conejos salvajes atacaron a Luffy y a Sanji, enterrando a este último en la nieve y ocasionando que se enfermara. Con los dos echados a sus hombros, Luffy inició el ascenso de la montaña de Drum. A poco, Luffy se debilitó por las pésimas condiciones climatológicas, y quedándole solo el poder para escalar la montaña, puso en su boca a los dos, y con una fuerza de voluntad descomunal, logró llegar al castillo de Drum, donde la Dra. Kureha lo salvó e incluso se sorprendió de que, a pesar del frío, Luffy aguantara y le pidiera que ayudara a sus amigos. Kureha lo acogió a él y a sus amigos.

Cuando finalmente Nami se recuperó, encontró a un tímido Chopper, quien se asustó y fue a ver a los otros pacientes quienes no le dieron una linda bienvenida: Luffy se despertó hambriento y Sanji planeaba cocinarlo, y empezaron a perseguirlo, hasta que Chopper les enseñó su habilidad y se transformó en Heavy Point. Luffy al verlo lo confundió con un monstruo y eso hizo que Chopper se deprimiera, aunque nunca notó que a Luffy realmente le daba mucha alegría, a tal grado de querer reclutarlo como tripulante. Mientras tanto Kureha empezó a hablar con Nami, y le contó la historia de Chopper, y confesó que estaban en libre disposición de llevarse a Chopper, ya que este quería cumplir su sueño de ser el mejor doctor. Luffy le propuso a Kureha ser su doctora pero esta rechazó.

Sin embargo, llegó Wapol al castillo de Drum y reclamó su postura como rey soberano de Drum. Le asqueó ver la bandera de Hiruluk ondeando en "su" castillo. Chopper fue a enfrentarlo pero fue fácilmente derrotado por este, Luffy también salió en defensa de Chopper y retó a Wapol. Le pidió a Chopper que lo asistiera contra Chess y Kuromarimo a lo que este accedió. Wapol le mandó a Chess a quemar la bandera de Hiruluk, lo cual casi consigue de no ser por la intervención de Luffy, quién enfureció mucho. Al ver lo peligroso que era este, Wapol uso sus habilidades de la Baku-Baku no mi y se comió a Chess y a Kuromarimo para fusionarlos y convertirlo en: Chessmarimo. Chopper entonces reveló la gran naturaleza de la fruta zoan que comió y también reveló la creación de una de sus grandes invenciones: la Rumble Ball, que le daba 4 transformaciones más. Con esto derrotó a Chessmrimo y Wapol entonces se comió a sí mismo para hacerse más fuerte y atlético. Con esto peleó contra Luffy, pero finalmente este le derrotó al atraparlo en una de las torres del castillo. Luffy le preguntó que si estaba preparado, y si era el caso contrario, le recomendó que no volviera a quemar una bandera de calaveras con huesos atravesados. Acto seguido, lo derrotó con un "Gomu Gomu no Bazooka".

Luego llegó el resto de la banda al castillo y se quedaron un tiempo hasta que Nami estuviera completamente recuperada. En ese tiempo Luffy le gritó varias veces a Chopper que se uniera a su banda, Chopper quería, pues Hiruluk fue uno, pero no quería abandonar a Kureha. El último día, Chopper finalmente accedió a ser tripulante de Luffy al ver que este lo aceptaba tal y como era. Le pidió permiso a Kureha para abandonarla, a lo que esta le contestó arrojándole armas muy peligrosas (hábito visto en un par de ocasiones previas). Finalmente Chopper huyó junto con toda la banda de Luffy, convirtiéndose en el 6º integrante de la tripulación.

Cuando la banda se marchaba de Drum, Kureha usó unos cañones para arrojar el polvo de Hiruluk, y como despedida a Chopper, la nieve cayó rosada imitando un árbol cerezos, cumpliendo así el sueño de Hiruluk. Daltón asumió el control de Drum y tiempo después lo llamó "Reino de las Sakuras". Chopper lloró de alegría al ver que la investigación de Hiruluk había sido un éxito.

Nami le preguntó a Luffy, que si no había sido por ser médico, porqué quería que Chopper se uniera a la tripulación. Este le contestó que por sus 7 transformaciones y por ser un reno muy lindo, y Sanji por considerarlo alimento de emergencia. Chopper se unió a la fiesta que tenían Luffy y Usopp y Nami lo declaró el médico de la tripulación.

Arabasta 
Cuando llegaron al fin a su destino, se toparon con los miembros más peligrosos de la banda de Cocodrile.
Luffy y el resto de su tripulación lucharon valientemente y venciendo a todos sus contrincantes.
Después de las luchas, les vino muy bien que Chopper se uniera a ellos como médico de la banda.

Skypiea 
En la isla del cielo Chopper es miembro del equipo de exploración junto a Luffy, Robin y Zoro. Él es el encargado de quedarse en el barco vigilando. Pero un sacerdote de Enel intenta quemarlo al final Chopper, Sanji, Usopp y Luffy apagan las llamas del Going Merry. También luchó contra Gedatsu otro de los sacerdotes de Enel. Lo venció rompiéndole los zapatos para que no pudiera volar. Al final Gedatsu cae en una isla de la Grand Line.

Water 7 
En Water 7; Chopper junto a Robin iban hacia una biblioteca a buscar libros (Robin iba por libros de misterios y Chopper por libros de Medicina),pero por un momento Robin desaparece y se lo comenta a los demás.Después de que Usopp fue atacado por la Franky family,Chopper junto a Luffy Zoro y Sanji se enfrentan a la Franky Family y los derrotan.Después de la discusión entre Usopp y Luffy de abandonar al Merry, Chopper es testigo de la pelea entre Usopp y Luffy,cuando Luffy vence muy fácilmente a Usopp,Chopper con lágrimas en los ojos, agarró su botiquín de médico e iba a curar a Usopp,pero es detenido por Sanji,y este último le explica a Chopper,Que si hace eso, solo  ara que Usopp se sienta aun peor.Después Chopper junto a Sanji van en busca de Robin,ellos se enteran de que Abra una fuerte tormenta muy peligrosa llamada "Agua laguna",Chopper y Sanji alarmados irían a contarselos a los demás y en ese momento se encuentran con Robin,y esta les dice que dejara la tripulación y esta se va del lugar,Sanji le pide a Chopper que le cuente a los demás lo que va suceder mientras que el va detrás de Robin. Chopper encuentra a los demás y les cuenta lo de la traición de Robin. Chopper junto a Zoro Nami y Luffy  se encuentran con unos cuantos miembros del CP9 en la Compañía Galley-La. Lucci los deja inconscientes a todos menos a Chopper. Chopper pudo salvar al final a Iceburg de las llamas.

Ennies Lobby 
En Ennies Lobby Chopper se hizo amigo de Sodoma y Gomorra, las mascotas de la familia Franky (cuyos nombres recuerdan a las ciudades de  Sodoma y Gomorra, las que fueron destruidas en la Biblia). Después en la torre de la justícia se encuentra con Zoro y Sogeking y le dicen que consiga la llave número 2. Después se encuentra con Nami y como Sanji cae derrotado Nami le dice que él se encarga de Kumadori y ella de Califa. También se encuentra con Franky. Como Kumadori estuvo en rato encerrado en la nevera Chopper y Franky luchan contra Fukuro. Pero cuando Franky se cae con Fukuro, Kumadori sale de la nevera Chopper al final se da cuenta de que no le puede vencer y se come la tercera Rumble Ball. Así fue como venció a Kumadori. Después destrozó la habitación de Califa y Jyabura. En la habitación de Jyabura, Franky dispara a Chopper para que caiga al mar y vuelva a su forma original. Franky le deja a Chopper inconsciente a Kokoro. En el barco robado de los Marines Chopper se depierta y no se puede mover. Al final cuando Nami y Chopper ven a Robin, Chopper empieza a moverse.

Thriller Bark 
En Thriller Bark; Chopper, Usopp y Nami acaban metidos en la mansión del doctor Hogback. Después de poderse escapar de allí llegan al Gonder Garden de Perona. Allí son atacados por los subordinados de Perona. Pero la sombra de Sanji les protege luego son atacados por Lola y Absalom. Al final se esconden dentro de Kumashi y ven como Moria introducce la sombra de Luffy en Oz. Nami grita y Absalom los persigue; Usopp y Chopper escapan y se reúnen con los demás para hacer un plan para vencer a Moria. Al final Robin y Chopper luchan contra Hogback, Cindry, el zombi de Zoro y el de Sanji. Los zombis de Zoro y Sanji como no se llevan bien se acaban peleando y tirándose por la ventana. Después viene Oz y aplasta a Hogback y Cindry le traicciona y le sonríe a Chopper. Después en la lucha contra Oz, Chopper es el que se inventa un plan hasta que venga Luffy pero al final cae inconsciente. Cuando se despierta empiezan a celebrar que han vencido a Moria.

Archipiélago Sabaody 
A pesar de haber prometido no volver a utilizar esta transformación,sucesos en el Archipiélago provocaron que Chopper volviera a recurrir al Monster Point. Acorralados en el Archipiélago Sabaody por Kuma, un Pacifista, el almirante Kizaru y su ayudante Sentoumaru, Chopper vuelve a consumir 3 Rumble Balls a pesar del peligro que eso supone para sí mismo y el resto de la tripulación. Dadas las circunstancias, fue su último recurso para proteger a todos, pues Zoro había sido desaparecido por Kuma; Sanji, Brook, Franky y Usopp fueron derrotados por el pacifista y Luffy peleaba en franca desventaja contra Sentoumaru. Nami y Robin estaban en la misma situación desesperada aunque aún no eran atacadas directamente.

Luego de que el Shichibukai desapareciera a Zoro y de que Chopper usara su Monster Point, Kuma fue desapareciendo uno a uno a los demás Sombrero de Paja. Chopper en su estado de rabia irracional iba a atacar a Kuma, sin embargo fue desaparecido sin esfuerzo por el demoledor poder del Shichibukai.

Isla del Tesoro 
Tres días después, aterriza sobre la Isla del Tesoro en el South Blue, donde se halla el reino Torino. Allí, tras escapar por los pelos de ser devorado por unos pájaros gigantes, cae en manos de unos humanos que pretenden asarlo para comérselo. Chopper consigue escapar de los hombres pero los pájaros y los humanos empiezan una batalla mortal.

Después de un tiempo en la isla, Chopper se las arregla para poner fin a la guerra entre los humanos y aves, utilizando su habilidad para hablar con los animales, traduciéndoselas a los nativos. Más tarde abandona la isla preocupado y queriendo sanar las heridas de Luffy después de enterarse de su participación en la guerra. A continuación, sale volando en una de las aves, al mismo tiempo, que una gaviota de noticias pasa, después de leer el diario de Chopper se sorprende por un artículo reciente relacionado con Luffy. Más tarde afirma que entiende por qué Luffy está rezando en Marineford y luego regresa al Reino Torino para hacerse más fuerte. Desde que Chopper se siente incómodo con regresar a la isla antes de lo esperado, lleva un disfraz llamado "Chopper Máscara". Sin embargo, los indígenas reconocen instantáneamentea Chopper y el reno entonces tira el disfraz. Chopper dice que quiere estudiar las plantas en la isla y un nativo le lleva a la biblioteca del pueblo donde puede hacer sus investigaciones. Chopper a continuación ve que los nativos no son tan primitivos como se pensaba como él recuerda el uso de armas mecánicas. Chopper entonces piensa en regresar a sus primeros días, cuando fue llamado un monstruo y rechazados por todos. Se da cuenta de que desde que se unió a la tripulación de Luffy, no importaba lo que otra gente lo llamaba, él se comprometió a ayudar a Luffy no importa qué, incluso si eso significa ser un gran monstruo.

Dos años después 
Después de dos años, Chopper volvió al Archipiélago Sabaody. Chopper es visto después con los farsantes que pretenden ser Zoro, Sanji, Robin y él mismo, considerando que son los reales. Chopper entonces ve a la Robin falsa ser secuestrada por unos hombres misteriosos. Chopper por su carácter inocente es incapaz de distinguir entre los falsos y los reales. Más tarde, cuando ve a la versión impostor del resto de la tripulación, está decepcionado de que no vayan a salvar a "Robin", y se pone a llorar, decepcionado por su "capitán", diciendo que él la va a salvar el mismo. En la búsqueda de "Robin", Chopper se topó con Usopp y Nami, que están muy contentos de verle. Y tras hablarle de los Piratas de Sombrero de Paja falsos, Chopper regresa al Thousand Sunny con Usopp y Nami. Franky a continuación, sorprende a Chopper y Usopp con sus nuevas actualizaciones.

Después de llegar al Grove # 42, Chopper partió en la cima de uno de sus amigos el pájaro enorme del Reino Torino para que Luffy, Zoro y Sanji logren llegar al Thousand Sunny. Con la ayuda de los nuevos aliados de los Sombrero de Paja, Chopper y el resto de la tripulación descendieron al fondo marino.

Viaje a la Isla de los Hombres-Pez 
A medida que la nave desciende aún más, tripulación se maravilla en lo oscuro que se ha vuelto. Con su vaca marina, los Piratas de Caribou pronto se encuentran con los Sombrero de Paja y se preparan para la batalla. Caribú salta en el Thousand Sunny. Antes de su equipo puede seguir, la vaca marina, que resulta ser Mohmoo huyó con miedo después de ver a Nami, Sanji y Luffy, dejando detrás de Caribou. Los Sombrero de Paja luego atar Caribou mientras él pide misericordia. Caribou afirma que es víctima de un lamentable y no un pirata y Chopper le cree hasta que Usopp dice que él está mintiendo. Chopper entonces asiste a Sanji que experimenta otra hemorragia nasal masiva, lo que sugiere que tratan de rehabilitar a Sanji. Escucha como Nami, con la ayuda de Brook, Franky y Robin explican acerca de las corrientes marinas, pero rápidamente pierde interés cuando Nami empieza a hablar sobre cómo les afecta la salinidad. Él reacciona con sorpresa cuando ve al Kraken. Luego grita de terror cuando es testigo de la destrucción del barco de Caribou. A pesar de que el trío monstruo sale de la nave utilizando un Recubrimiento Descalzo para luchar contra el Kraken, el monstruo marino tiene al Thousand Sunny. Franky usa su lanzador de cohetes para rechazar uno de los tentáculos que sorprende Chopper. Chopper entonces bloquea otro tentáculo con su nuevo Guard Point. El trío pronto derrota el monstruo Kraken, pero porque no están usando líneas de vida, se separan de Chopper y el resto de los Sombrero de Paja mientras el barco se hunde bajo la corriente de agua.

Cuando el equipo llega a "El Inframundo del Mar", Chopper inmediatamente comienza a buscar el Trío monstruo que faltan junto con Usopp y Brook. A continuación, se da cuenta del tamaño descomunal de una escuela de medusas que flotan alrededor de la nave. Una de las medusas pone uno de sus tentáculos a través de la capa de burbujas. Chopper llega a tocarlo, pero Robin lo detiene, diciendo que es probablemente venenoss, para sorpresa del aturdido Chopper. Cuando un pez aún más grande se comió las medusas que casi toco, que murió como resultado, confirma a Chopper que la teoría de Robin sobre las medusas siendo probablemente venenosa era correcta, el reno hace un comentario sobre la forma de miedo y la oscuridad del mar profundo y de cómo los peces no pueden ver muy bien. Cuando la tripulación se dio cuenta de que Caribou se había ido, Chopper pensó en una explicación es que fue arrojado por la borda mientras se sumergian. Chopper tenía miedo cuando Nami sugirió que Caribou aún podría estar escondido en el barco. Después de que Franky atrapo a Caribou en el barril, Chopper es el primero que nota un aumento repentino de la temperatura. A continuación, se queja acerca de qué tan caliente está, diciendo que no puede seguir viviendo de esta manera, y cómo después de esperar dos años para ver a Luffy, Zoro, y Sanji, desaparecen. Cuando el barco está a punto de ser devorado por un pez pescador gigante, Chopper hecha espuma por la boca en estado de shock. Cuando el gigante bajo el mar, Wadatsumi aparece, Chopper se pone a llorar de puro terror. Él grita de miedo cuando aparece el Holandés Errante. Él, junto con Usopp, se sorprende por la reacción de miedo de Brook hasta del barco fantasma. Él se sorprende al ver Surume aparecer de repente y vencer a los Wadatsumi, y muy contento con el resto de la tripulación porque que el trío de monstruo está de vuelta con seguridad. Cuando están a bordo, Chopper abraza a Luffy, diciéndole lo asustado que estaba.

Cuando el volcán bajo el agua comienza a entrar en erupción, Chopper se asusta y se lanza de nuevo por el resto de la tripulación. Chopper exclama el calor que hace cuando Nami dice que la temperatura del agua va en aumento. Cuando Sanji sufre una hemorragia nasal mientras hablaba con Nami, Chopper comenta de que es un mal momento para tener una conciencia culpable. Cuando el equipo llega a la zanja, Chopper avisa cómo el agua se vuelve vapor por el calor. Cuando las rocas caen en la zanja, se maravilla del ataque nuevo de Usopp. Cuando una roca perdida golpea a Surume, Chopper cae con el resto de la tripulación en el fondo del mar. Al llegar a la Isla de los Hombres-Pez, Sanji sufre otro pensamiento de sirenas sangrado por la nariz. Chopper le dice que sería mejor si él no veía ninguna sirenas reales, ya que al hacerlo podría matarlo. Él está impresionado con la determinación de fuego de Sanji a morir, mientras vea a las sirenas. Cuando Hammond se acerca con su grupo de monstruos marinos, Chopper se sorprende por su tamaño descomunal. Él, Usopp, Nami, y Brook renuncian a la esperanza de llegar a la Isla de los Hombres-Pez. Él y el resto de la tripulación se preparan para entrar en la isla submarina con un Coup de Burst.

Aventura en el paraíso submarino 
Luffy rechaza la oferta de Hammond de unirse a los Nuevos Piratas Hombres-Pez, los cuales se preparan para atacar. Franky activa el Coup de Burst y la nave vuela a través de la burbuja que rodea la Isla de los Hombres-Pez. El barco luego cae en una corriente y la tripulación se separa. Chopper, Luffy, Sanji y Usopp se vuelven a ver en la casa de Camie y conseguir reecontrarse con ella. Camie les presenta a algunos de sus amigos, las quintillizos sirenas y los lleva a la Cueva Sirena donde se reúnen con más sirenas.

Mientras Sanji nada con las sirenas, Luffy, Usopp, y Chopper se relajan. Chopper expresa su sorpresa de que Sanji ha vuelto a su estado normal, preguntándose si estaba en la naturaleza del chef. También dice que se alegra de que Sanji se sienta mejor, ya que se había quedado sin el tipo de sangre de Sanji en su stock de sangre. Chopper establece que Sanji tiene un raro tipo de sangre y que no será capaz de tratar cualquier sangrado por la nariz. Mientras Camie le está diciendo a Luffy que Jinbe no está presente en la Isla de los Hombres-Pez. Chopper se ve en el fondo buscando sorprendido por una serpiente de mar que acaba de aparecer detrás de Usopp. Cuando las quintillizos sirenas informan que una góndola real se está acercando, Chopper, Luffy y Usopp se esconden detrás de la cubierta, mientras que Sanji está cubierto por una sirena. Los tres hermanos de la Casa de Neptuno aparecen, en busca de la gente que entró ilegalmente en la Isla de los Hombres-Pez. Las sirenas niegan que ellas han visto a cualquier intruso. Mientras los tres hermanos se van, Sanji sufre su peor sangrado por la nariz hasta la fecha, obligando a los Sonbreros de Paja a revelarse. A medida que la Munición de Caballero comienzan a avanzar, Chopper suplica se detengan y ayuden a Sanji, preguntando si alguien puede donar sangre. Explica que si no recibe sangre, Sanji que va a morir en media hora. Chopper le pregunta si hay alguien que tiene un tipo de sangre de RH-S, diciendo que es extremadamente raro. Camie le dice Chopper que las Sirenas y los Hombres-Pez tienen la misma sangre que los seres humanos y es transferible. Ella está a punto de explicar con más detalle, pero Hammond la interrumpe, continuando con su explicación. Él explica que ha sido una regla en su lugar durante mucho tiempo diciendo que está prohibido para los seres humanos y Hombres-Pez compartir sangre. Él dice cómo Fisher Tiger murió y que la norma se puso en marcha por las edades de los seres humanos haciendo que su linaje no se mezcle con "monstruos". Hammond y su grupo intentan capturar a los cuatro Piratas de Sombrero de Paja, pero Luffy los repele. Cuando un monstruo marino de los Nuevos Piratas Hombres-Pez trata de atacar a Luffy, el capitán del Sombrero de Paja lo somete con su Haki. Chopper y Usopp se sorprenden por la forma en que el monstruo ha reconocido su pérdida sin llegar a enfrentamientos. Camie roba la góndola real y ayuda a la fuga de los cuatro piratas. Después de que Usopp avisa de una sonrisa en Sanji, Chopper le grita a Sanji de no pensar en nada ya que cada segundo importa. A continuación, Camie lleva al grupo al puerto de la ciudad.

En el puerto de la ciudad, Camie y los cuatro piratas encuentran refugio en el Café Sirena de Madame Shirley. Mdame Shirley les proporciona una habitación donde se puede tratar a Sanji. Chopper y otros por suerte encuentran a Splash y Splatter, un par de okamas que felizmente están de acuerdo en donar sangre a Sanji. Después de que Sanji recibe una transfusión de sangre, Chopper es alivia de que Sanji despertara. Chopper también se da cuenta de que Luffy tiene una cicatriz en su brazo cuando atacó a Hammond y sus dos compañeros. Chopper análiza la sangre de Luffy y ver que Luffy se envenenó por el pulpo tritón y se asombra de que el cuerpo de Luffy es capaz de luchar contra ella. Chopper se queda con Sanji para garantizar su recuperación. Cuando la policía trata de arrestarlo a él y a Sanji por la premonición de Madame Shirley, Chopper utiliza su nueva forma Kung Fu para luchar contra ellos. Recuperado ligeramente, Sanji le dice a Chopper que él va a ver a la princesa sirena, aunque muera. Chopper le regaña diciéndole que su belleza podría matarlo al instante.

Peleas importantes

Victorias 
Ha derrotado a Chessmarimo (formado por dos guardias personales de Wapol), a Mr. 4 y a Miss Merry Christmas junto con Usopp, a Gedatsu (sacerdote de Enel), al miembro del CP9 Kumadori (con su Monster Point) y al doctor Hogback, médico-científico subordinado de Gecko Moria (aunque este duelo fue más verbal que físico). Además, junto a toda su tripulación venció al especial zombi Oz. De hecho, Chopper mismo diseñó el plan para derrotarle, recientemente ha derrotado a Dosun, uno de los piratas de Hody Jones.

Derrotas 
Chopper también ha recibido varias derrotas, pero al igual que Usopp, éstas son bastante contadas. Lo han derrotado: Wapol, Ohm (Sacerdote de Enel) y Bartholomew Kuma.

Crossovers 
 Chopper aparece en un especial de Shonen Jump donde Enel ataca Tokio y Odaiba. Goku llega para combatirlo y Luffy viene a ayudarlo. Juntos realizan una técnica llamada "Gomu gomu no Kame hame ha" y derrotan a Enel.
 Chopper también aparece en Cross Epoch, una historia de un solo tomo dibujada por Akira Toriyama y Eiichirō Oda, donde aparecen varios personajes de Dragon Ball y One Piece.

Curiosidades 
 Chopper es un animal parlante y cobarde como Cringer de He-Man and the Masters of the Universe, Scooby de Scooby Doo y Snarf de Thundercats

Contradicción Manga/Anime 

Debido a la falta de comunicación entre animadores y Oda, se produjo una contradicción relacionado con las Rumble Ball. En el Arco del Davy Back Fight durante los episodios de relleno que se añadieron al anime, se muestra a Chopper comiendo tres Rumble Ball en menos de seis horas y puede seguir usando sus poderes con normalidad. Sin embargo, más adelante, durante el Arco de Ennies Lobby, Oda establece que eso es perjudicial para Chopper ya que pierde el control sobre sus transformaciones.

Véase también 
 Piratas del Sombrero de Paja
 Monkey D. Luffy
 Roronoa Zoro
 Nami
 Usopp
 Sanji
 Nico Robin

Referencias

Enlaces externos 
Página de Tony Tony Chopper en One Piece Wiki

Personajes de One Piece

ca:Llista de personatges de One Piece#Tony Tony Chopper